Havas Endre (1909–1953) író, költő, műfordító
 Havas Endre (1945) síelő
hasonló nevűek
 Havas Endre Csaba (1966) atléta, rövidtávfutó